Pöhner ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Pöhner (1870–1925), deutscher Polizeipräsident in München, Staatsanwalt und Politiker (NSFP, DNVP)
 Hans Georg Pöhner (1657–1738), Ratsherr und Bürgermeister von Neudek
 Konrad Pöhner (1901–1974), deutscher Unternehmer und Politiker

Siehe auch:
 Böhner